Dona Beija puede referirse a:

 Personaje histórico: Ana Jacinta de São José, conocida como Dona Beja (sic).
 Telenovela